Herrenwald Ist ein geographischer Name:

Waldgebiete:
 Herrenwald (Wiesenbach), zwischen Wiesenbach und Dilsbergerhof, Stadt Neckargemünd, beide Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Herrenwald (Stadtallendorf) mit Herrenwald-Kaserne, Sprengstoffwerke Allendorf und Herrenwald sowie Herrenwaldstadion
 Herrenwald (Eiserne Hand), ein Waldstück in der Eisernen Hand (Schweiz) bzw. seinen zu Deutschland gehörenden Ausläufern

Orte:
 Herrenwald (Abtsgmünd), Hof im Gemeindeteil Pommertsweiler von Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Herrenwald (Loßburg), Hof im Ortsteil 24-Höfe der Gemeinde Loßburg, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Herrenwald (Oberndorf am Neckar), Gehöft im Stadtteil Aistaig von Oberndorf am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Herrenwald (Schenkenzell), Hof im namengebenden Gemeindeteil von Schenkenzell, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Herrenwald (St. Georgen im Schwarzwald), Zinken im Stadtteil Oberkirnach von St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Herrenwald (Unterkirnach), Zinken in der Gemeinde Unterkirnach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Herewald
 Herrenwalde
 Herrnwald
 Herwald